Nathan Smith kan syfta på:
Nathan Smith (ishockeyspelare född 1982) – kanadensisk ishockeyspelare.
Nathan Smith (ishockeyspelare född 1998) – amerikansk ishockeyspelare.
Nathan Smith (jurist) – amerikansk jurist och politiker.
Nathan Smith (skidskytt) – kanadensisk skidskytt.